Синдел може да се отнася за:
 Синдел – село в България, област Варна, община Аврен
 Синдел (Sindel) – нос на о-в Ливингстън, Антарктика, наречен на селото
 Синдел (Sindel, Sindelo, Zindelo, Zindel, Zundel) – легендарен ромски водач (XV век)
 Синдел (Sindel) – главен герой в италианския роман Il caldèras (1988)
 Синдел (Sindel) – герой в компютърната игра Mortal Kombat 3 (1995)

Производни 
 Синделска низина – наречена на селото
 Синделско блато – край селото

Подобни 
 Шиндел (Šindel) – чешко фамилно име, носено от учен (XV век) и 2 хокеисти
 3847 Шиндел (3847 Šindel) – астероид от Главния астероиден пояс, наречен на учения